Ángel Modesto Lagomarsino fue un médico, y político argentino perteneciente a la Unión Cívica Radical. Ejerció como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre abril de 1926 y septiembre de 1930.

Biografía 

Nació en Merlo, provincia de Buenos Aires, el 15 de junio de 1890, como hijo de Salvatore Lagomarsino y de Ángela Castagnino, en el seno de una familia de inmigrantes genoveses radicados en aquella ciudad bonaerense.

Lagomarsino fue electo como Diputado de la Provincia de Buenos Aires, cargo que ejerció entre 1919 y 1920; luego fue Concejal de la ciudad de Merlo presidiendo el Honorable Concejo Deliberante, 1920-1922, también fue Intendente Municipal de Merlo (1922-1926). Fue electo en representación de la Unión Cívica Radical como Diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires en dos oportunidades (1926-1930 y 1930-1934) no pudiendo ejercer su segundo mandato debido al golpe de Estado perpetrado contra el presidente Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930.

En abril de 1945, fue uno de los firmantes de la Declaración de Avellaneda . En la época del peronismo, fue elegido como Senador de la provincia de Buenos Aires (1952-1955) presidiendo el Bloque radical en el senado bonaerense. 

Tras la división partidaria en 1957 adhirió al sector de la UCR Intransigente liderado por Arturo Frondizi quien durante su presidencia lo designó como Vicepresidente de Aerolíneas Argentinas y Gobernador en carácter de Interventor Federal de la provincia de La Pampa (1959-1960). En el marco partidario ejerció diversos cargos siendo varias veces Delegado tanto a la Convención provincial como a la Convención Nacional de la UCR.

Como Médico ejerció su profesión con total altruismo atendiendo pacientes no solo de Merlo sino también de los poblados aledaños teniendo que viajar varias horas por los polvorientos y difíciles caminos de tierra de la época ya sea en automóvil o en carro tirado por caballo y en más de una oportunidad sin poder cobrar la consulta y llegando a comprar los medicamentos de su propio bolsillo. Fue un incansable impulsor del progreso de su ciudad tanto desde el llano como desde la función pública. Por su iniciativa se crearon las dos primeras escuelas secundarias y en un terreno que adquirió y donó se creó el hospital de Merlo del cual fue su primer Director y el que hoy lleva el nombre de Dr. Ángel M. Lagomarsino.

Falleció a los 70 años de edad el viernes, 6 de enero de 1961 en Merlo, Buenos Aires.

Referencias

Véase también 
 Unión Cívica Radical
 Unión Cívica Radical Intransigente
 Arturo Frondizi

Hombres
Nacidos en Buenos Aires
Fallecidos en Buenos Aires
Nacidos en 1890
Fallecidos en 1961
Políticos de Argentina del siglo XX